Stresau ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Stresau (1894–1964), deutscher Germanist, Bibliothekar, Übersetzer und Schriftsteller
 Norbert Stresau (1960–1991), deutscher Filmwissenschaftler